Клемо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Аржан-сюр-Содр. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18067.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к югу от Парижа, в 50 км юго-восточнее Орлеана, в 55 км к северу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 683 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 408 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 299 были экономически активными, 109 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 299 активных работали 268 человек (150 мужчин и 118 женщин), безработных было 31 (13 мужчин и 18 женщин). Среди 109 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 50 — пенсионерами, 42 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Этьен (XV век). Исторический памятник с 1928 года
 Купель (1545 год). Исторический памятник с 2006 года
 Надгробие на могиле Жана де Гамаша (1518 год). Размеры — 193×89 см. Исторический памятник с 1892 года
 Замок Лоруа (XVIII век). Исторический памятник с 1981 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер